Ionășeni se poate referi la:

 Ionășeni, sat în comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani, România
 Ionășeni, sat în comuna Trușești, județul Botoșani, România

Vezi și 
 Ion (dezambiguizare)
 Ioan (nume)

 Ionești (dezambiguizare)